Deux comtés des États-Unis portent le nom de comté de Deuel (Deuel County) :
Comté de Deuel, situé dans l'État du Dakota du Sud ;
Comté de Deuel, situé dans l'État du Nebraska.

Voir aussi